Дуткін Олексій Іванович — радянський військовик часів Другої світової війни, гвардії генерал-майор.
 Дуткін Петро Іванович — Герой Соціалістичної Праці.